Pajuluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pajuluodot (ö i sjön Längelmävesi),  (1 ha)
2. Pajuluodot (ögrupp i Kallavesi), 

Robotskapade Finlandförgreningar